Longfeng bezeichnet:

 Longfeng (龙凤区), Stadtbezirk von Daqing in der chinesischen Provinz Heilongjiang

 Longfeng (Chuanshan) (龙凤镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Chuanshan von Suining in der chinesischen Provinz Sichuan
 Longfeng (Enshi) (龙凤镇), Großgemeinde der Stadt Enshi in der chinesischen Provinz Hubei
 Longfeng (Hechuan) (龙凤镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Hechuan von Chongqing, Volksrepublik China
 Longfeng (Jiangyou) (龙凤镇), Großgemeinde der Stadt Jiangyou in der chinesischen Provinz Sichuan
 Longfeng (Jiexiu) (龙凤镇), Großgemeinde der Stadt Jiexiu in der chinesischen Provinz Shanxi
 Longfeng (Großgemeinde, Longfeng) (龙凤镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Longfeng in der chinesischen Provinz Heilongjiang

 Longfeng (Nanyue) (龙凤乡), Gemeinde im Stadtbezirk Nanyue von Hengyang in der chinesischen Provinz Hunan
 Longfeng (Qu) (龙凤乡), Gemeinde im Kreis Qu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Longfeng (Wangcang) (龙凤乡), Gemeinde im Kreis Wangcang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Longfeng (Wudu) (龙凤乡), Gemeinde im Stadtbezirk Wudu von Longnan in der chinesischen Provinz Gansu
 Longfeng (Xuyong) (龙凤乡), Gemeinde im Kreis Xuyong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Longfeng (Zhuzhou) (龙凤乡), Gemeinde im Kreis Zhuzhou in der chinesischen Provinz Hunan

 Longfeng (Dongzhou) (龙凤街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Dongzhou von Fushun in der chinesischen Provinz Liaoning
 Longfeng (Haizhu) (龙凤街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Haizhu von Guangzhou in der chinesischen Provinz Guangdong
 Longfeng (Straßenviertel, Longfeng) (龙凤街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Longfeng von Daqing in der chinesischen Provinz Heilongjiang

 Longfeng (Zhouzhuang) (龙凤村), Dorf in der Großgemeinde Zhouzhuang in der Provinz Jiangsu